Das Triestetief ist ein Meerestief im westlichen Teil des Pazifischen Ozeans (Pazifik) und mit 10.916 m Meerestiefe die dritttiefste Stelle des Marianengrabens.

Geographische Lage 
Das Triestetief befindet sich im westlichen Pazifik östlich der Marianen im Zentrum des Marianengrabens. Es liegt etwa bei 14° nördlicher Breite und 147° östlicher Länge.

Name 
Das Triestetief wurde nach dem von Auguste Piccard entwickelten und von Jacques Piccard sowie Don Walsh gesteuerten Bathyscaph Trieste benannt, das am 23. Januar 1960 bis in dieses Meerestief vordrang.

Jacques Piccard berichtete, dass er kurz vor Auftreffen auf dem Meeresgrund auch in dieser extremen Tiefe noch einen Fisch gesehen habe.

Siehe auch 
 Tiefsee
 Tiefseerinne

Meerestief